Iwan Wowczuk (1903-1979)  wł.  Fedir Iwanowycz Wowk – ukraiński nauczyciel, polityk nacjonalistyczny, od lipca 1944 wiceprezydent UHWR, działacz emigracji ukraińskiej w USA, Sprawiedliwy wśród Narodów Świata (1998).

 Iwan Wowczuk (1886-1955) – ukraiński wojskowy,  żołnierz  Ukraińskiej Armii Halickiej i  UPA, dowódca  sotni  (1944) w powiecie bóbreckim.